Baird steht für:
 Baird (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Baird ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Baird (Florida), im Polk County
 Baird (Iowa), im Harrison County
 Baird (Kalifornien), im Shasta County
 Baird (Mississippi), im Sunflower County
 Baird (Missouri), im Dunklin County
 Baird (Montana), im Granite County
 Baird (North Carolina), im Caldwell County
 Baird (Texas), im Callahan County
 Baird (Washington), im Douglas County
 Baird Corners, im Onondaga County, New York
 Baird Four Corners, im Hampden County, Massachusetts
 Baird Park, im Los Angeles County, Kalifornien
 Baird Place, im Lea County, New Mexico

geographische Objekte in den Vereinigten Staaten:
 Baird Mountains, Gebirge im Kobuk-Valley-Nationalpark, Alaska
 Baird-Wolford Airport, Airport im Tipton County, Indiana
 Baird Branch, Fließgewässer im Polk County, Texas
 Baird Ditch, Kanal im Newton County, Indiana
 Baird Drain, Fließgewässer im St. Clair County, Michigan
 Baird Run, Fließgewässer im Schuylkill County, Pennsylvania
 Baird Iron Mine, Mine im Iron County, Missouri
 Baird Mine, Mine im Campbell County, Tennessee
 Baird Quarry, Mine im Callahan County, Texas
 Baird Park, Park im Brown County, Wisconsin
 Baird Timber, Park im Louisa County, Iowa

im NRHP gelistete Objekte:
 Baird Cottage, in Saranac Lake, New York (ID-Nr. 92001466)
 Baird Hardware Company Warehouse, in Gainesville, Florida (ID-Nr. 85003053)
 Baird Law Office, in Green Bay, Wisconsin (ID-Nr. 70000025)
 Baird's Chevelon Steps, in Winslow, Arizona (ID-Nr. 02001724)
 Baird-Welch House, in Cornersville, Tennessee (ID-Nr. 85000621)
 Matthew Baird Mansion, in North Philadelphia (ID-Nr. 83004241)

Siehe auch:
 Baird-Wal
 Baird Creek
 Baird Lake